Ossian může být:

 místopisné jméno
 Ossian (New York) – město ve státě New York ve Spojených státech amerických
 Ossian (Iowa) – město ve státě Iowa ve Spojených státech amerických
 Ossian (Indiana) – město ve státě Indiana ve Spojených státech amerických
 Loch Ossian – jezero ve Skotsku

 osobní jméno
 Georg Ossian Sars (1837–1927) – norský mořský biolog
 Ossian MacLise (* 1967) – americko-nepálský buddhistický mnich

 jiné
 Ossian, fiktivní autor romantických iroskotských balad, nazvaných Ossianovy zpěvy 
 Ossian (skupina) – skotská hudební skupina
 Osjan (původním názvem Ossian) – polská hudební skupina